Бережки — деревня в Судогодском районе Владимирской области, входит в состав Муромцевского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на левом берегу реки Судогды в 5 км на юг от районного центра Судогды.

История 
В делах патриаршего казенного приказа от 1702 года в составе Заястребского прихода упоминалась деревня Берег, в которой было 19 дворов жилых и 6 пустых. 

В XIX — первой четверти XX века деревня являлась центром Бережковской волости Судогодского уезда, с 1926 года — в составе Судогодской волости Владимирского уезда. В 1859 году в деревне числилось 48 дворов, в 1905 году — 79 дворов, в 1926 году — 86 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Бережковского сельсовета Судогодского района, с 1954 года — в составе Судогодского сельсовета, с 1979 года — в составе Беговского сельсовета, с 2005 года — в составе Муромцевского сельского поселения.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Судогодского района